La Casa Real de los Noldor es una casa real ficticia que pertenece al legendarium creado por el escritor británico J. R. R. Tolkien y que aparece en sus novelas El Silmarillion. Abarca a todos aquellos elfos Noldor que pertenecían a la familia real proveniente del primer Rey Supremo de los Noldor, Finwë, que durante las Edades de los Árboles guio a su pueblo en la Tierra Media en la Gran Marcha de los elfos hacia el Oeste, a la tierra de Aman, donde fueron convocados los elfos por los Valar. Casi todos los príncipes de los Noldor nacieron en Aman, durante las Edades de los Árboles, bajo la bendición de los Valar.

Los hijos de Finwë 

Finwë se casó con Míriel Serindë (la Tejedora) y juntos concibieron a Fëanor (Espíritu de fuego), llamado por su padre Curufinwë (Finwë hábil). Sin embargo, la fuerza que tenía el mismo Fëanor consumió de tal forma a Míriel, que esta no quiso volver a concebir ningún hijo más, cosa que entristeció a Finwë. Cuando Fëanor era aún muy pequeño, Míriel cayó enferma, pues nunca se recuperó del todo del parto de su hijo, y murió en verdad, yendo su alma a habitar en las Estancias de Mandos. Los Valar le ofrecieron regresar, pero ella se negó, y permaneció desde entonces junto a la valië Vairë, la tejedora del tiempo, esposa del vala Námo (o Mandos), Señor del lugar.

Desde entonces, Finwë le dedicó todo su tiempo a Fëanor, sin embargo cuando se dio el caso y después de un debate entre los Valar, a Finwë se le permitió volver a tener esposa, y así se casó con Indis, hija del Rey Ingwë de los Vanyar. Con Indis, Finwë tuvo dos hijos: Fingolfin y Finarfin, el último de cabellos rubios como su madre, a diferencia de Fëanor y Fingolfin que conservaron los cabellos negros como todos los Noldor.

Fëanor no se llevaba muy bien con sus medios hermanos, y celoso se apartó de su familia. Aprendió la herrería y la forja del Noldo Mahtan, que a su vez había aprendido su arte del vala Aulë, a quien los Noldor tenían en la mayor estima. Fëanor es considerado el más hábil y el más poderoso de todos los elfos, y sus obras se consideran las de mayor renombre. En la tierra de Aman hizo las Piedras Videntes, las Palantiri que posteriormente se usarían en Númenor y la Tierra Media; también unas lámparas azules cuya luz no se apaga nunca y que los Noldor solían usar; y su más grande obra fueron los Silmarili, las Tres Gemas que conservaban en su interior la luz de los Dos Árboles y que eran apreciadas hasta por los Valar mismos.

En versiones posteriores a El Silmarillion, Tolkien menciona también a dos hijas de Finwë e Indis: Findis e Irimë (nombrada también Lalwen).

Los hijos de Fëanor 

Fëanor se casó con la hija de Mahtan, Nerdanel, con la que concibió siete hijos: Maedhros, el mayor y de carácter más moderado; Maglor cuya voz y cuyo canto tenían renombre incluso entre los Teleri; Celegorm que prefería la compañía del vala Oromë el Cazador, y de quien recibió como regalo a Huan, el perro cazador de Valinor; Caranthir, llamado el Oscuro; Curufin, muy apegado a Celegorm, y cuyo carácter era el más parecido al de su padre (Curufin es una forma corta de Curufinwë, el nombre paterno de Fëanor); y Amrod y Amras, que eran gemelos. 

Fëanor se convirtió en el Rey Supremo de los Noldor, primero en Aman cuando murió su padre (el cual decidió no salir de las Estancias de Mandos aunque se le ofreció la oportunidad, como lo hizo su primera esposa) y después en la Tierra Media, en el exilio, y después de su muerte Maedhros habría tenido ese lugar, sino fuera porque él mismo abdicó el trono para que lo ocupara su tío Fingolfin. Al morir Fëanor, este permaneció en Estancias de Mandos y no se le permitirá salir de ahí nunca, hasta que Arda llegue a su fin. De Nerdanel solo se sabe que no acompañó a Fëanor al exilio en la Tierra Media, y que desde tiempo atrás se habían distanciado. Los siete hijos de Fëanor murieron durante la Primera Edad, unos en la batalla de la caída de Doriath, otros en la batalla en la Bahía de Balar y Maedhros se tiró a una fosa volcánica, enloquecido por un Silmaril. De Maglor no se conoce su destino, más que enloqueció por el otro Silmaril (que arrojó al mar) y que vagaba por la costa cantando sus penas.

De los hijos de Fëanor, solo se sabe de uno que tuviera descendencia: Curufin que tuvo como hijo a Celebrimbor, que se volvió muy famoso durante la Segunda Edad del Sol por haber forjado los Tres Anillos de los Elfos (Virya, Narya y Nenya) y haber contribuido, junto con los Gwaith-i-Mírdain, a forjar el resto de los Anillos de Poder. La casa de Fëanor se extinguió totalmente en la segunda edad cuando su nieto Celebrimbor fue capturado y asesinado por Sauron, quien tomó la ciudad Noldor de Eregion, dejando a Fëanor sin ningún descendiente vivo, ya que todos sus hijos con la posible excepción de Maglor y su nieto habían perecido violentamente.

Los hijos de Fingolfin 

Por su parte, Fingolfin se casó con Anairë y tuvieron tres hijos: Fingon, apodado el Valiente, que se convirtió en gran amigo de Maedhros y cuyo carácter era muy similar al de su padre; Turgon, apodado después como el Sabio, que era muy apegado a los hijos de Finarfin; y Aredhel (la Elfa Noble), apodada Ar-Feiniel, la Dama Blanca de los Noldor, de cabellos muy oscuros y tez muy clara, también era muy apegada a los hijos de Fëanor. 

Fingolfin fue Rey Supremo de los Noldor en el exilio después de su medio hermano Fëanor. Fingolfin cabalgó solo hasta Angband para desafiar a Morgoth a un combate individual. Quienes lo vieron pensaron que el mismo Oromë había llegado; cegado por un gran odio, porque sus ojos brillaran como los ojos de los Valar. Fingolfin murió después de un fuerte duelo, hiriendo a Morgoth siete veces con su espada Ringil, y le dio un último golpe de castigo al pie de Morgoth antes de que matara al Gran Rey. Las heridas de Morgoth nunca se curaron después de esa batalla, y cojeando cada vez más. Thorondor, el Rey de las Águilas, llevó el cuerpo de Fingolfin a la cima de una montaña con vistas a Gondolin, y Turgon construyó una tumba sobre los restos de su padre. Después de su muerte Fingon se convirtió en el Rey Supremo de los Noldor, al que le sucedió al morir en la Nírnaeth Arnoediad su hermano Turgon, que murió en la caída de su ciudad, Gondolin. Aredhel murió también en Gondolin tiempo antes.

En una versión posterior a El Silmarillion, Tolkien menciona a un cuarto hijo de Fingolfin y Anairë: Arakáno o Argon, que moriría en la Dagor-nuin-Giliath, la segunda de las Batallas de Beleriand.

De los hijos de Fingolfin, Fingon tuvo como hijo a Ereinion, apodado Gil-Galad, la Estrella Radiante (en escritos posteriores de J.R.R. Tolkien, el autor establece que Gil-Galad debía ser descendiente de Finarfin y lo hace hijo de Orodreth); Turgon tuvo como hija a Idril, llamada Celebrindal (la de los Pies de Plata), estando todavía en Aman, pues su esposa Elenwë murió durante el largo viaje de los Noldor por el Helcaraxë. Ya en la Tierra Media, Aredhel se casó con Eöl, el Elfo Oscuro, y concibió a Maeglin. De Idril se sabe que regresó a Aman con su esposo, Tuor, único Hombre al que se le concedió la inmortalidad; Aredhel y Eöl murieron en Gondolin, mientras que Maeglin murió durante la toma de esta ciudad; Gil-Galad fue el último Rey Supremo de los Noldor en el exilio luego de que muriera Turgon en su ciudad de Gondolin, y murió en la batalla de la Última Alianza, al finalizar la Segunda Edad.

Los hijos de Finarfin 

Finarfin se casó con Eärwen de Alqualondë, hija del Rey de los Teleri, Olwë. Sus hijos conservaron los cabellos rubios de su padre y su abuela Indis: Finrod, llamado también Felagund, que se llevaba muy bien tanto con los hijos de Fingolfin (en especial con Turgon) como con los hijos de Fëanor (en especial con Celegorm y Curufin); Angrod; Aegnor; Orodreth (considerado hijo de Finarfin en la versión oficial de El Silmarillion, pero que según escritos posteriores de JRRT debía ser hijo de Angrod y Edhellos); y Galadriel, de los cabellos dorados más hermosos de todo Aman, pues reflejaban y jugaban con la luz de los Dos Árboles (se dice que Fëanor admiraba la cabellera de Galadriel, y le pidió unos mechones, lo cual ella le negó, no por orgullo sino por falta de simpatía con su tío, y sin embargo en su cabellera se inspiró Fëanor para hacer posteriormente los Silmarili). Finarfin fue nombrado Rey Supremo de los Noldor en Aman después de Finwë, cuando Fëanor partió a la Tierra Media y Finarfin regresó arrepentido.

De los hijos de Finarfin, Finrod no tuvo hijos ni en Aman ni en la Tierra Media, pues abandonó Aman con pesar, dejando a su amada, Amarië de los Vanyar, quien no quiso partir; Angrod no tuvo hijos (o tuvo a Orodreth en la versión posterior de J.R.R. Tolkien); Aegnor no tuvo hijos, pues se enamoró de una mujer de los Edain, Andreth de la Casa de Bëor antes incluso de que sucediera la unión entre Beren y Lúthien; Orodreth tuvo como hija a Finduilas Faelivrin (Brillo del Sol en la laguna Ivrin) (y en la versión posterior de JRRT también a Gil-Galad); por último, Galadriel se casó con Celeborn de los Sindar y tuvo como hija a Celebrían. Finrod murió salvando a Beren y después los Valar le concedieron regresar a Aman por su sacrificio; Aegnor murió durante la Dagor Bragollach con su hermano Angrod; Orodreth murió en la batalla con la que la ciudad de Nargothrond fue conquistada y su hija Finduilas murió poco después asesinada por Orcos; Galadriel regresó a Aman cuando terminó la Tercera Edad del Sol, junto con los portadores de los Anillos Élficos y los portadores del Anillo Único, Bilbo y Frodo Bolsón.

Más descendientes de Finwë 

Idril, hija de Turgon, se casó con Tuor un Edain de la Casa de Hador y tuvieron como hijo a Eärendil el medio elfo, que se casó con Elwing, nieta de Beren y Lúthien y tuvieron como hijos a Elros y Elrond los medio elfos. De Elros, que eligió un destino mortal, salió la línea de los Reyes de Númenor, y también los reyes de Arnor y Gondor. Celebrían, hija de Galadriel, se casó con Elrond, que eligió el destino de los elfos y tuvieron como hijos a Arwen Undómiel, Elladan y Elrohir. Eärendil y Elwing regresaron a Aman y Eärendil porta en el cielo el último de los Silmaril; Celebrían partió a Aman durante la Tercera Edad luego de un ataque de los Orcos en las Montañas Nubladas; Elrond regresó a Aman al finalizar la Tercera Edad; Elros murió en la Segunda Edad.

La sangre Noldor entre los Hombres 

Arwen se casó con Aragorn de los Dúnedain del Norte, y Rey de Arnor y Gondor, con lo que los linajes de los medio elfos volvieron a reunirse. Tuvieron varias hijas, y a Eldarion, el futuro Rey de Arnor y Gondor durante la Cuarta Edad del Sol. Aragorn murió como todos los hombres (lo mismo que ocurriría con Eldarion) y Arwen, tiempo atrás había elegido el destino mortal por amor a su futuro esposo. De esta manera, la sangre de los Noldor perdura de alguna manera también en los Hombres, a través de los medio elfos y de su unión con los Teleri y los Vanyar.

Altos Reyes de los Noldor 

El Rey Supremo de los Noldor era el rey considerado señor absoluto sobre todos los Noldor, ya que además había otros reyes menores, propios de cada linaje o región. Este título estaba heredado de Finwë Nölome, el primer señor de este linaje de los elfos.

Cuando al iniciarse las Edades del Sol, parte de los Noldor emigró desde el continente de Aman hacia la Tierra Media, el título de Rey Supremo se escindió en dos, entre los Noldor fieles a los Valar (los que permanecieron en Aman) y los que se marcharon. Estos últimos fundaron diversos reinos menores en Beleriand, compatibles con el superior título de Rey Supremo, que solo ostentaba uno de ellos.

En Aman 
 Finwë Nölome: rey supremo desde el despertar de los Elfos en Cuiviénen hasta su muerte, asesinado por Morgoth Bauglir en Formenos, la fortaleza de Fëanor en Valinor. Reinó cerca de 9000 años.
 Finarfin: Después de la muerte de Finwë, una parte de los Noldor se quedaron en Valinor y no regresaron a la Tierra Media. Los Noldor fieles a los Valar reconocieron a Finarfin como Rey Supremo .

En la Tierra Media 
 Fëanor: Fëanor fue reconocido como líder moral de los Noldor exiliados y como heredero de Finwë obtuvo el reconocimiento de Rey Supremo. Sin embargo, su reinado fue corto, al ser muerto por Gothmog, señor de los Balrogs, en el año 1 de la Primera Edad del Sol. Tras la muerte de Fëanor, su hijo primogénito Maedhros cedió el título de Rey Supremo a Fingolfin, su tío. De este modo, se cumple la profecía en la que el vala Mandos llama a los hijos de Fëanor los desposeídos.
 Fingolfin: Reinó 454 años, hasta el año 455 PE, en el que fue asesinado por Morgoth en combate singular, tras la Dagor Bragollach. 
 Fingon el Valiente: Hijo de Fingolfin. Reinó durante 16 años de guerra continua, entre la Dagor Bragollach y la Nírnaeth Arnoediad. Esta última fue planificada por él junto con Maedhros, coordinando sus fuerzas desde el oeste y el este respectivamente. Perdió la vida en esta batalla, en el año 510 de la Primera Edad del Sol. 
 Turgon el Sabio: Hijo de Fingolfin y hermano de Fingon. Después de la muerte de su hermano, reinó solo por título, ya que los Noldor no sabían dónde se encontraba Gondolin, la ciudad oculta donde él reinaba. Su reinado acabó con su muerte en la caída de Gondolin.
 Ereinion Gil-Galad, la Estrella Radiante: Sobrino de Turgon e hijo de Fingon. Después de la muerte de Turgon, Gil-Galad, hijo de Fingon (o hijo de Orodreth en otras versiones de la historia), gobernó a los Noldor como el último de los Altos Reyes en la Tierra Media. Fue el que más duró como Rey Supremo, más de 3450 años a la cabeza de los Noldor. Se quedó en la Tierra Media y fundó el reino de Lindon, entre las Montañas Azules y el gran mar Belegaer. Fue asesinado por Sauron en el sitio de Barad-dûr, al final de la Segunda Edad del Sol.

Ausencia de Rey Supremo tras la Segundad Edad 
Después de la muerte de Gil-Galad, la sucesión podría haber pasado a los descendientes de Turgon; en este caso, se trataría de su nieto Eärendil, quien se encontraba con la misión de patrullar los cielos y vigilar a Morgoth; así que el trono podía haber sido para el hijo de Eärendil, Elrond, quien sin embargo, nunca lo reclamó; de hecho, Elrond nunca tomó siquiera el título de Rey de Rivendel.

Otros especulan que, aunque la sucesión del Rey Supremo se hace únicamente a través de elfos varones, al momento de la muerte de Gil-Galad no queda ya ningún Noldo varón descendiente de Finwë (considerando erróneamente a Elrond un medio elfo, aunque con sangre Noldorin), y que por lo tanto el trono correspondería a la única Noldo sobreviviente descendiente directa de Finwë: Galadriel, que tampoco reclamó nunca ningún trono.

Árbol genealógico

La Casa de Finwë y Míriel

La Casa de Finwë e Indis 
Al ser tan extensa, se desmembrará en varios árboles genealógicos para mejor reconocimiento.

Casa de Fingolfin

Casa de Finarfin

Referencias 

Noldor
Historia de Arda
Personajes de El Silmarillion